AKC Blauw-Wit, een Nederlandse korfbalvereniging uit Amsterdam
 AKC Almelo, een Nederlandse korfbalvereniging uit Almelo
 Koninklijke Antwerpse Korfbal Club, een Belgische korfbalvereniging uit Antwerpen